Откровения: 

 Откровения — российский детективный драматический телесериал, снятый в 2011 году.
 Откровения — 11-й эпизод третьего сезона сериала «Секретные материалы».
 Откровения — 2-й эпизод 2-го сезона («Нашествие теней») телесериала «Вавилон-5».
 Откровения — дебютный студийный альбом российского хип-хоп-исполнителя Thrill Pill.

См. также